Pieter Huys (advocaat) (1947-2009), Vlaams advocaat en journalist
Pieter Huys (kunstschilder) (1519-1581), Vlaams kunstschilder